Сан Рафаелито има више значења:

 Сан Рафаелито (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Рафаелито (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Рафаелито (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Рафаелито (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сан Рафаелито (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику